ТШФ — многозначная аббревиатура:

 ТШФ — Тверская  швейная фабрика
 ТШФ — Торопецкая швейная фабрика

См. также 
  — аббревиатура латиницей